Усовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Усовское сельское поселение — входит в Оричевский район

Тюменская область
 Усовское сельское поселение — входит в Сладковский район